Le patronyme Maraire est porté par plusieurs personnalités zimbabwéenne (par ordre alphabétique) :
 Chiwoniso Maraire (1976-2013),  chanteuse, auteure-compositrice zimbabwéenne, et interprète de mbira.
 Dumisani Maraire (1944-1999), compositeur zimbabwéen, et père de Chiwoniso Maraire.
 Nozipo Maraire (1966), femme médecin, entrepreneuse et femme de lettres zimbabwéenne.